I'm Only a Man третім альбом пост-хардкор групи Emery, який вийшов 2 жовтня 2007 року під лейбом Tooth & Nail Records

Треклист 
 Rock-N-Rule (3:38)
 The Party Song (3:31)
 World Away (3:38)
 After the Devil Beats His Wife (4:31)
 Can't Stop the Killer (3:32)
 Story About a Man with a Bad Heart (3:28)
 Don't Bore Us, Get to the Chorus (3:33)
 What Makes a Man a Man (4:24)
 The Movie Song (3:09)
 You Think You're Nickel Slick (But I Got Your Penny Change) (3:45)
 From Crib to Coffin (10:44)

Джерела 
I'm Only a Man 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007
Альбоми альтернативного року